Brettell kan som auktorsförkortning betyda:

 Brettell
 R.D. Brettell

Robotskapade auktorsförkortningar